Kyllini ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Andravida-Kyllini, Gemeinde im Westen der Halbinsel Peloponnes, Griechenland 
 Kastro-Kyllini, ehemalige Gemeinde in Griechenland
 Kyllini (Stadt), Hafenstadt in Griechenland, siehe Kastro-Kyllini#Kyllini

 Kyllini (Berg), Gebirge in Griechenland